Krupá est un toponyme qui peut désigner :

Krupá, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Krupá, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dolní Krupá, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dolní Krupá, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Horní Krupá, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie